Чемпионат Колумбии по футболу 1961 — 14-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1961 на RSSSF

1961
Футбол в Южной Америке в 1961 году
1961 год в Колумбии